Балки — название населённых пунктов:

Россия 
 Балки — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Балки — посёлок в Кетовском районе Курганской области.
 Балки — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Балки — село в Белогорском районе.
 Балки — ныне не существующее село в Бахчисарайском районе.
 Балки — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Украина 
 Балки — село в Барском районе Винницкой области.
 Балки — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Балки — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Балки — посёлок в Красноградском районе Харьковской области.
 Балки — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.

Польша 
Балки (Польша)

См. также 
 Кривые Балки